Боксёр года по версии журнала The Ring () — награда, ежегодно присуждаемая лучшему боксёру года по версии журнала «Ринг». Каждый победитель, с момента основания награды в 1928 году (тогда она была вручена Джину Танни), получает золотую с серебром медаль. Чтобы получить награду боксёр должен соответствовать четырём критериям:
 Он должен быть ведущим боксёром по своему вкладу в развитие бокса, ему не обязательно быть чемпионом.
 Он должен быть бойцом, но в то же время соблюдать правила спортивного поведения.
 Он должен иметь хорошие отношения с сообществом, в котором он живёт, вести правильный образ жизни.
 Он должен быть примером для молодого поколения.

Больше всех наград выиграл Мохаммед Али — 6. Джо Луис награждался этим призом 4 раза. Рокки Марчиано, Джо Фрейзер, Эвандер Холифилд и Мэнни Пакьяо становились обладателями титула по три раза. Томми Лаугран, Барни Росс, Эззард Чарльз, Шугар Рэй Робинсон, Ингемар Юханссон, Флойд Паттерсон, Джордж Форман, Дик Тайгер, Шугар Рэй Леонард, Томас Хирнс, Марвин Хаглер, Майк Тайсон, Джеймс Тони, Флойд Мэйуэзер мл., Тайсон Фьюри, Сауль Альварес — по два раза.

45 американцев, 6 мексиканцев, 3 британца, 2 аргентинца, 2 украинца, 2 россиянина, филиппинец, немец, швед, нигериец, итальянец, пуэрториканец, ямаец, канадец получали звание «Боксёр года».

(Данную награду не следует путать с номинацией «Боксёр года» голосования среди читателей официального сайта журнала, по результатам которого побеждали, в частности, в 2012 году — Нонито Донэр, в 2013 году — Геннадий Головкин.)

Список обладателей награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Ринг»
 Список обладателей награды

См. также 
 Журнал «Ринг»
 Бой года по версии журнала «Ринг»
 Возвращение года по версии журнала «Ринг»

Списки боксёров
Журнал «Ринг»
Списки награждённых спортивными наградами